Ган — двадцять третя літера грузинської абетки.
 Ган () — місто в Німеччині.
 Вежа Ган — хмарочос в Парижі.
 Ган — прізвище.